André Dupont-Sommer – orientalista francese
 Angela Sommer Bodenburg – scrittrice tedesca
 Elke Sommer – attrice tedesca
 Giorgio Sommer – fotografo italo-tedesco
 Josef Sommer – attore tedesco
 Jürgen Sommer – calciatore statunitense
 Manfred Sommer – fumettista spagnolo
 Raymond Sommer – pilota di Formula 1 francese
 Yann Sommer – calciatore svizzero

Altri progetti